Alexander III kan syfta på:
Alexander den store (356-323 f.Kr.), kung av Makedonien från 336 f.Kr.
Alexander III (påve) (f. ca 1100–1181), påve från 1159
Alexander III av Skottland (1241–1286), kung av Skottland från 1249
Alexander III av Ryssland (1845–1894), rysk tsar från 1881

Regentnamn